Eschrich ist der Familienname folgender Personen:
 Reinhard Eschrich (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Robert Eschrich (* 1985), deutscher Rennrodler
 Walter Eschrich (1924–2005), deutscher Botaniker und Forstwissenschaftler

Siehe auch:
 Escherich